Gähwiler ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Gähwiler (* 1965), Schweizer Leichtathlet
 Beat H. Gähwiler (* 1940), Schweizer Neurowissenschaftler

Siehe auch:
 Gähwiller